A La Liga 2008-09 foi a 78ª temporada do Campeonato Espanhol, teve início no dia 30 de agosto de 2008 e terminado no dia 31 de maio de 2009. Teve como campeão a equipe do Barcelona conquistando seu 19º título na La Liga, o Real Madrid foi vice-campeão.

Classificação

Resultados

Artilharia

Premiações

Melhor jogador

Melhor goleiro

Melhor Técnico

Ver também 
 La Liga
 Campeonato Espanhol de Futebol

Ligações externas 
 
 

Desporto na Espanha em 2008
2008 no futebol
Desporto na Espanha em 2009
2009 no futebol
2008–09